Hermann Vetters ist der Name folgender Personen:

* Hermann Vetters (Geologe) (1880–1941), österreichischer Geologe
 Hermann Vetters (Archäologe) (1915–1993), österreichischer Archäologe